В истории было несколько Филиппов Гессенских:
 Филипп (ландграф Гессенский) (13 ноября 1504, Марбург, ландграфство Гессен — 31 марта 1567, Кассель, ландграфство Гессен) — ландграф Гессенский с 11 июля 1509 года, самый ревностный среди германских правителей сторонник Реформации и почитатель Мартина Лютера.
 Филипп Гессен-Румпенхаймский (6 ноября 1896 — 25 октября 1980) — глава Гессенского дома с 1940 по 1980 год.